Mario Lanfranchi – politico italiano
 Mario Lanfranchi – regista italiano